Upsala – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Upsala – lodowiec w Argentynie

Może też chodzić o: 
 Uppsala – miasto w Szwecji